061 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Užhorod, in Ucraina